Aye heißt der Ort:
 Aye (Belgien), Dorf in der Provinz Luxemburg, Belgien

Aye ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Alfred Aye (1878–1947), genannt „Santo“, deutscher Konzertsänger und Begleiter der Marianne von Werefkin
 Heinrich Aye (1851–1923), deutscher Pastor und Archäologe
 Jacques Aye Abehi (* 1942), ivorischer Speerwerfer
 Marion Aye (1903–1951), US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin
 Thomas Aye (* 1964), deutscher Schauspielpädagoge und Schriftsteller
 Quincy Aye (* 1995), französischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler 

 Aye I Maung (* 1950), myanmarischer Fußballspieler
 Aye II Maung (* 1954), myanmarischer Fußballspieler

AYE steht für:
 IATA-Code: Fort Devens Army Air Field in Ayer (Massachusetts), USA

aye steht für:
 ja, altenglisch, legislativ oder die Bestätigung eines Befehls oder Zurufs aus der Seemannsprache; Aussprache: []; Aye, aye!,  to be, or not to be, aye there’s the point (aus Hamlet)
 Sprachcode nach ISO 639-3: Ayere, eine afrikanische Sprache

AYE